

Для настольных компьютеров

Bulldozer

«Zambezi» (32 нм КНИ) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AES, CLMUL, AVX, XOP, FMA4, CVT16 (F16C), AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V, Turbo Core.

Piledriver

«Vishera» (32 нм КНИ) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a, AES, CLMUL, AVX, XOP, FMA4, CVT16 (F16C), AMD64, Cool'n'Quiet, AMD-V, Turbo Core.

Ссылки 
 AMD FX Model Number Comparison
 AMD FX-Series system-on-a-chip family

Микропроцессоры фирмы AMD
X86
Многоядерные процессоры